Kim Christiansen er navnet på flere personer:
 Kim Christiansen (politiker) – dansk medlem af Folketinget
 Kim Christiansen (snowboarder) – snowboarder fra Norge
 Kim Christiansen (politidirektør) − politidirektør i Københavns Vestegns Politi
 Kim Christiansen (trommeslager) − dansk trommeslager